Dans l'industrie des télécommunications, RHK (Ryan Hankin Kent) est une importante société de conseil et de recherche commerciale appréciée par les milieux financiers, les équipementiers et les grandes institutions gouvernementales. Voir Ovum-RHK
 Dans l'industrie ferroviaire, RHK est un organisme public finlandais chargé de la gestion du réseau ferré national de la Finlande. Voir Ratahallintokeskus 
 Pour la navigation fluviale, les navires de gabarit RHK (canal Rhin-Herne) renvoient à un chaland de catégorie IV, soit des unités fluviales d'une longueur de  et d'une largeur au bau de .

Abréviation